Guarini puede hacer referencia a:

Personas 
 Alfredo Guarini, cineasta italiano.
 Anna Guarini, soprano italiana.
 Battista Guarino o Guarini, humanista y helenista italiano.
 Carmen Guarini, antropóloga, directora y productora de cine argentina.
 Emilio Guarini, físico e inventor italiano.
 Enzo Guarini, cantautor, actor y conductor televisivo italiano.
 Francesco Guarini, pintor italiano.
 Giovanni Battista Guarini, poeta y diplomático italiano.
 Guarino Guarini, arquitecto italiano.
 Marco Antonio Guarini, historiador y literato italiano.
 Raimondo Guarini, historiador, arqueólogo y epigrafista italiano.
 Renato Guarini, estadístico italiano.

Miscelánea 
 Palacio Guarini, palacio nobiliario en Forlì, Italia.